Farrokhzad (aristocrate), aristocrate iranien de la maison des Ispahbodhan et le fondateur de la dynastie Bavandide (VIIe siècle)
 Rashid ibn Farrukhzad, prince gouverneur de Derbent au début du .
 Athena Farrokhzad (née en 1983), poétesse, dramaturge, traductrice et critique littéraire irano-suédoise. 
 Forough Farrokhzad (1935-1967), poétesse iranienne.
 Rostam Farrokhzad, général militaire de l'armée perse (VIIe siècle).